Breuhaus de Groot ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Breuhaus de Groot (1796–1875), niederländischer Maler, Radierer, Zeichner und Lithograf
 Frans Arnold Breuhaus de Groot (1824–1872), niederländischer Marinemaler, Radierer und Lithograf
 Fritz August Breuhaus de Groot (1883–1960), deutscher Architekt, Innenarchitekt und Gestalter